Че́мпион Джек Дюпри́ (, наст. имя: William Thomas Dupree; 4, 10 или 23 июля 1908, 1909 или 1910 — 21 января 1992) — американский блюзовый пианист.

Музыкальный сайт AllMusic кратко характеризует его как «блюз-музыканта, уроженца Нового Орлеана, который отличился как боксёр-чемпион и яркий пианист в стиле буги-вуги».

Чемпион Джек Дюпри был включен в Зал славы блюза в 1992 году.

Дискография 
 См. статью «Champion Jack Dupree § Discography» в английском разделе.

Примечания

Ссылки 
 Чемпион Джек Дюпри на сайте AllMusic

Персоналии, чья дата рождения не установлена
Родившиеся в 1900-е годы
Умершие в 1992 году
Блюзовые пианисты США
Персоналии:Новый Орлеан
Члены Зала славы блюза
Исполнители King Records (США)
Военнопленные США
Ритм-энд-блюзовые исполнители США
Исполнители Groove Records
Исполнители Charly Records